

Ім'я 

 Андрес Боніфасіо ( 1863—1897) — філіппінський політичний діяч, один із лідерів Філіппінської революції, президент Тагалозьської республіки.
Андрес Гвардадо ( 1986) — мексиканський футболіст, півзахисник низки клубів та збірної Мексики, за яку зіграв більше 170 матчів.
Андрес де Санта-Крус ( 1792—1865) — болівійський та південноамериканський політичний та військовий діяч. Президент Перу та Болівії.
Андрес де Урданета ( 1498—1568) — баскський мореплавець, географ та письменник.
Андрес Альдама ( 1956) — кубинський боксер, олімпійський чемпіон у напівсередній вазі.
Андрес Гомес ( 1960) — еквадорський тенісист, триразовий чемпіон турнірів Великого шлема — один раз в одиночному й двічі в парному розряді, колишня перша ракетка світу в парній грі, призер Панамериканських ігор.
Андрес Елой Бланко ( 1896—1955) — венесуельський поет і політик, міністр закордонних справ Венесуели.
Андрес Ескобар ( 1967—1994) — колумбійський футболіст, захисник збірної Колумбії.
Андрес Каламаро ( 1961) — аргентинський музикант, композитор, співак та продюсер. Володар премії Latin Grammy. Один з найвпливовіших представників аргентинського року.
Андрес Ларка ( 1879—1942) — естонський військовий та політичний діяч, військовий міністр Естонії, начальник генерального штабу Естонської армії під час війни за незалежність.
Андрес Мануель дель Ріо ( 1764—1849) — іспанський хімік та мінералолог, першовідкривач хімічного елемента Ванадію.
Андрес Троцюк ( 1963) — парагвайський бізнесмен українського походження. Почесний консул України в Парагваї.
Андрес Опер ( 1977) — естонський футболіст. Найкращий бомбардир національної збірної Естонії.
Андрес Флорес ( 1990) — сальвадорський футболіст, півзахисник національної збірної Сальвадору.

Прізвище 

 Андрес Анна Олександрівна ( 1993) — українська модель, підприємець, переможниця всеукраїнського конкурсу краси «Міс Україна — Всесвіт» 2014 року.

Топоніміка 

 Андрес ― муніципалітет у департаменті Верхні Піренеї, Франція.
 Андресполь ― село в Польщі, Лодзинське воєводство, Лодзький-Східний повіт
 Андресіто ― селище на півночі департаменту Флорес, Уругвай.

Див. також 

 Андерс
Сан-Андерс

Чоловічі імена
Іспанські імена